Квалификация (отборочный турнир) 13-го чемпионата Европы по волейболу среди женщин прошла в период с 25 апреля по 8 мая 1983 года. Всего в квалификации приняли участие 16 национальных сборных команд. Было разыграно 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены ГДР (страна-организатор), Болгария, СССР, Венгрия, Польша, Чехословакия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Англия, Бельгия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Турция, Финляндия, Франция, ФРГ, Швейцария, Швеция, Югославия.

Результаты

Группа А 
4—8.05.1983. Иматра (Финляндия)

 4 мая: Финляндия — Норвегия 3:0 (15:9, 15:4, 15:10); ФРГ — Бельгия 3:0 (15:5, 15:6, 15:1).
 5 мая: ФРГ — Норвегия 3:0; Нидерланды — Финляндия 3:0 (15:3, 15:13, 15:1).
 6 мая: Норвегия — Бельгия 3:2; ФРГ — Нидерланды 3:0 (15:8, 15:10, 15:4).
 7 мая: Нидерланды — Норвегия 3:0 (15:6, 15:6, 15:7); Финляндия — Бельгия 3:0 (15:4, 15:6, 15:11).
 8 мая: Нидерланды — Бельгия 3:0 (15:4, 15:4, 15:12); ФРГ — Финляндия 3:0 (15:3, 15:4, 15:5).

Группа В 
25—29.04.1983. Вена (Австрия)

 25 апреля: Италия — Франция 3:0 (15:12, 15:1, 15:12); Австрия — Швейцария 3:1 (15:6, 16:14, 10:15, 15:13).
 26 апреля: Югославия — Швейцария 3:1 (10:15, 15:10, 15:11, 15:11); Италия — Австрия 3:0 (15:3, 15:1, 15:4).
 27 апреля: Италия — Швейцария 3:0 (15:5, 15:9, 15:8); Франция — Югославия 3:1.
 28 апреля: Югославия — Австрия 3:0 (15:9, 15:12, 15:12); Франция — Швейцария 3:0.
 29 апреля: Италия — Югославия 3:1 (13:15, 15:8, 15:10, 15:13); Франция — Австрия 3:0.

Группа С 
20—24.04.1983. Гранада (Испания)

 20 апреля: Швеция — Англия 3:0 (15:10, 15:7, 15:5); Румыния — Турция 3:0 (15:9, 15:11, 15:11); Испания — Португалия 3:0 (15:9, 15:11, 15:11).
 21 апреля: Румыния — Швеция 3:0 (15:4, 15:12, 15:8); Турция — Португалия 3:0 (15:11, 15:3, 15:4); Испания — Англия 3:0 (15:10, 15:3, 15:11).
 22 апреля: Швеция — Испания 3:1 (15:13, 7:15, 15:7, 15:7); Турция — Англия 3:0 (15:4, 15:13, 15:5); Румыния — Португалия 3:0 (15:3, 15:0, 15:9).
 23 апреля: Швеция — Португалия 3:0 (15:12, 15:9, 15:4); Румыния — Англия 3:0 (15:9, 15:4, 15:2); Турция — Испания 3:2 (15:7, 14:16, 18:20, 15:6, 15:7).
 24 апреля: Швеция — Турция 3:0 (16:14, 15:5, 15:8); Англия — Португалия 3:2 (15:2, 15:6, 3:15, 12:15, 15:13); Румыния — Испания 3:0 (15:4, 15:6, 15:4).

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1983 года получили по две лучшие команды из групп — ФРГ, Нидерланды, Италия, Франция, Румыния, Швеция.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди женщин
1983 год в волейболе
Апрель 1983 года
Май 1983 года
Чемпионаты Европы в 1983 году